Vicente Gómez Umpiérrez (n. 1988), futbolista canari
 Vicente Gómez Chirivella (n. 1938), polític valencià